Nigger Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Nigger Creek (Clarke River), Nebenfluss des Clarke River (Burdekin River) in Queensland
 Nigger Creek (Einasleigh River), Nebenfluss des Einasleigh River in Queensland
 Nigger Creek (Normanby River), Nebenfluss des Normanby River in Queensland
 Nigger Creek (West Baines River), Nebenfluss des West Baines River im Northern Territory